Чемпионат мира по трековым велогонкам 1960 года прошёл с 3 по 14 августа раздельно: состязания по гонке за лидером проходили в Карл-Маркс-Штадте, остальные — в Лейпциге (оба — ГДР).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

Август 1960 года
Международные спортивные соревнования в Лейпциге
Международные спортивные соревнования в Хемнице
Чемпионаты мира в ГДР